Edelweiss – nome comune di Leontopodium alpinum, pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae o Compositae, nota anche come "stella alpina"
 Edelweiss – nome proprio di persona femminile
 Edelweiss – attrice pornografica russa
 Edelweiss – grattacielo russo
 Edelweiss Air – compagnia di voli charter con sede a Kloten (Svizzera)
 Edelweisspiraten – gruppo giovanile della resistenza tedesca anti-nazista
 Edelweisspiraten – formazione del Werwolf nazionalsocialista
 TEE Edelweiss – treno internazionale
 Coro Edelweiss CAI di Torino – coro di canti di montagna

Musica 
 Edelweiss – gruppo musicale austriaco
 Edelweiss – brano musicale tratto dal musical The Sound of Music

Cinema 
 Edelweiß – film del 1917 diretto da Frederic Zelnik
 Edelweiss – film tv del 2001 diretto da Xaver Schwarzenberger
 Edelweiss – documentario tv del 2009 diretto da Ruth Berry e Wolgang Beck
 Edelweiss – cortometraggio del 2012 diretto da Duncan Roe